A platinacsoport nemesfémek alcsoportja. A nemesfémek kétfelé oszthatóak: egyik csoportjába az arany (Au) és az ezüst (Ag) tartozik (ötvözetük az elektrum), a másikba pedig a platinacsoport elemei.

A platinacsoport tagjai a ruténium (Ru), a ródium (Rh), a palládium (Pd), az ozmium (Os), az irídium (Ir), és a platina (Pt).

Előfordulás 

 Ritka elemek, a földkéreg kb. 10 ppb részét adják.
 Ni, Cu, Au és Ag mellett szulfidos és arzénos ásványokban találhatók meg.
 A palládiumnak és a platinának elemi állapotú hordalékai vannak pl. Dél-Afrikában.

Fizikai tulajdonságok 

 Mindegyik fém ezüstösen csillogó.
 Megmunkálhatóságuk a ruténiumtól a platináig nő (Ru rideg, Ir nehezen megmunkálható, Pd és Pt könnyen megmunkálható).
 Magas olvadáspontúak, nagy sűrűségűek és jó elektromos vezetők.
 Változatos oxidációs állapotaik vannak, a maximum +8 lehet, a Pd és a Pt elsősorban +2 és +4-es.
 Vízszintesen haladva az olvadáspont és a sűrűség csökken.

Kémiai tulajdonságok 

 Kevésbé reakcióképes elemek, kémiailag „nemesfémek”.
 Jó komplexképzők.

Átmenetifémek